

Dynaste 
 Brutus de Bretagne (), premier roi légendaire des Bretons.

Patronyme 

 Thierry Bretagne (1946-), journaliste français.
 Dominique Miller, chef chouan, avait pris comme surnom La Bretagne.

Toponyme 

 Bretagne, entité géo-culturelle et nation celtique ;
 Royaume de l'île de Bretagne (), royaume légendaire littéraire ;
 Royaume de Bretagne (849-907), État d’Europe occidentale ;
 Duché de Bretagne (939-1547), État d’Europe occidentale ;
 Province de Bretagne (1532-1790), province du royaume de France ;
 Région Bretagne (1956-), région administrative française ;
 Basse-Bretagne ou « Bretagne bretonnante », partie occidentale de la Bretagne ;
 Haute Bretagne, partie orientale de la Bretagne ;
 Bretagne insulaire ou « île de Bretagne », nom de la Grande-Bretagne jusqu'à la fin de la période médiévale britannique ;
 Bretagne (43-410), province romaine recouvrant les actuelles Angleterre, Pays de Galles et sud de l'Écosse ;
 Grande-Bretagne, île au large du littoral nord-ouest de l'Europe continentale ;
 Nouvelle-Bretagne, île papouasienne de l'archipel Bismarck ;
 Nouvelle-Bretagne orientale, province papouasiene la région des Îles ;
 Nouvelle-Bretagne occidentale, province papouasiene la région des Îles ;
 Bretagne, commune française de l’Indre ;
 Bretagne, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Saint-Laurent-Bretagne, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Bretagne, commune française du Territoire de Belfort ;
 Bretagne-d'Armagnac, commune française du Gers ;
 Bretagne-de-Marsan, commune française des Landes ;
 Callac-de-Bretagne, ancienne commune française des Côtes-d'Armor ;
 Mûr-de-Bretagne, commune française des Côtes-d'Armor ;
 Bain-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Dol-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Chartres-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Maure-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Montauban-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 La Guerche-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Le Sel-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Sens-de-Bretagne, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Fay-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 La Meilleraye-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 Le Temple-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 Montoir-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 Sainte-Reine-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 Vigneux-de-Bretagne, commune française de Loire-Atlantique ;
 La Bretagne, quartier français de Saint-Denis de La Réunion.
 Bretagne, cinéma français du  arrondissement parisien.

Titres 

 Bretagne Magazine, revue bimestrielle française ;
 La Bretagne (1941-1944), journal régionaliste breton.

Domaine maritime 

 
Classe Bretagne, classe de cuirassés français
 (1886-1912), paquebot civil transformé en transport de troupes durant la Première Guerre mondiale ;
 (1951-1961), paquebot de la Société Générale des Transports Maritimes ;
MV Bretagne (1989-), car-ferry de la compagnie Brittany Ferries ;
 (1766-1796), navire de ligne français de 110 canons ;
 (1855-1879), navire de ligne à vapeur français de 130 canons ;
 (1913-1940), cuirassé de la Marine française ;
  (1936-1939), paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique coulé en 1939 ;
 (2016-), frégate multi-missions de la classe Aquitaine.

Autres 
 Matière de Bretagne, corpus littéraire médiéval de légendes de Bretagne insulaire et péninsulaire.
